Ханс Пиркнер (; ) — австрийский футболист, нападающий.

Известен по выступлениям за клубы «Шальке 04» и «Аустрия», а также национальную сборную Австрии.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1965 году выступлениями за клуб «Флоридсдорфер», в котором провел один сезон.

Впоследствии с 1966 по 1969 год играл в составе команд клубов «Медлинг» и «Аустрия» (Клагенфурт).

Своей игрой за австрийские команды привлек внимание представителей тренерского штаба немецкого «Шальке 04», к составу которого присоединился в 1969 году. Сыграл за клуб из Гельзенкирхена следующие два сезона своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Шальке», был основным игроком атакующей звена команды.

В течение 1971—1974 годов защищал цвета клуба «Леобен».

В 1974 году заключил контракт с клубом «Аустрия» (Вена), в составе которого провел следующие четыре года игровой карьеры. Играя в составе венской «Аустрии», как правило, выходил на поле в основном составе команды. В составе венской «Аустрии» был одним из главных бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,48 гола за игру первенств.

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Фёрст», за который выступал на протяжении 1978—1980 годов.

Выступления за сборную 
В 1969 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Австрии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 10 лет, провел в форме главной команды страны 20 матчей, забив 4 гола.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1978 года в Аргентине, забил на чемпионате один гол.

Достижения 
 Чемпион Австрии (2): 1975/76, 1977/78
 Обладатель Кубка Австрии: 1976/77

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в соревнованиях под эгидой ФИФА. 
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com 
 Статистика на сайте www.footballdatabase.eu 

Родившиеся в Вене
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Леобен»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Флоридсдорф»
Игроки сборной Австрии по футболу
Футболисты Австрии
Страницы с непроверенными переводами